est un clade de dinosaures sauropodes, défini comme étant le groupe contenant les genres Futalognkosaurus et Mendozasaurus, leurs ancêtres communs et leurs descendants.

Description 
Les lognkosauriens se distinguent des autres titanosaures par les arcs cervicaux larges et exceptionnellement épais de leurs vertèbres cervicales, leurs épines neurales cervicales extrêmement robustes, leur canal neural relativement étroit et leurs énormes arcs neuraux voûtés. Ils avaient également des vertèbres dorsales très larges avec des processus latéraux en forme d'ailes, et des cages thoraciques extrêmement larges. Leurs processus latéraux dorsaux sont également assez alignés avec le niveau du canal neural, au lieu d'être attachés plus haut sur l'arc neural comme chez les lithostrotiens.

Le matériel crânien de Malawisaurus, le taxon frère des Lognkosauria, indique que les lognkosauriens ont au moins commencé avec la forme de tête arrondie à gros nez des titanosaures antérieurs et des macronariens plus basaux.

Classification 
Lognkosauria a été défini comme le clade englobant l'ancêtre commun le plus récent de Futalognkosaurus dukei et de Mendozasaurus neguyelap et tous ses descendants. Malawisaurus pourrait être apparenté à ce groupe. On a découvert que Lognkosauria comprenait d'autres sauropodes géants, tels que Puertasaurus, Argentinosaurus, Patagotitan, Notocolossus, Drusilasaura et Traukutitan.

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Notes et références 

Saurischien non avien (nom scientifique)
Titanosauria
Taxon fossile décrit en 2007